Peperoni eller pepperoni kan avse:
Peperoni (spanskpeppar) – en sorts spanskpeppar, även kallad feferoni
Pepperoni (korv) – en kryddstark korv av salamityp från USA